Clube Desportivo Primeiro de Agosto („Sportklub Erster August“), auch bekannt als Primeiro de Agosto oder 1º de Agosto, ist ein angolanischer Fußballverein aus der Hauptstadt Luanda.

Der Verein wurde 1977 gegründet. Die Vereinsfarben sind Rot und Schwarz.

Die Fußballmannschaft der Herren spielt in der höchsten angolanischen Liga – der Girabola – und gewann zuletzt zweimal in Folge die angolanische Meisterschaft. Daneben unterhält der Verein auch Abteilungen in anderen Sportarten. So gewann der Verein im Basketball 2011 die Supertaça Luso-Angolana.

Stadion 
Die Heimspiele von Primeiro de Agosto finden im Estádio Cidade Universitária statt. Hier haben 40.000 Zuschauer Platz.

Erfolge 
 Angolanische Meisterschaft
 Meister: 1979, 1980, 1981, 1991, 1992, 1996, 1998, 1999, 2006, 2016, 2017, 2018, 2019 (13 Titel)

 Angolanischer Pokal
 Sieger: 1984, 1990, 1991, 2006, 2009 (5 Titel)
 Finalist: 1992, 1997, 1998, 2004, 2011, 2017

 Angolanischer Supercup
 Sieger: 1991, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2017 (8 Titel)
 Finalist: 1993, 2007

Bekannte Spieler 
 Signori António
 Luís Delgado
 Locô

Weblinks 
 RSSSF

Primeiro de Agosto, Clube Desportivo
Primeiro de Agosto
Sport (Luanda)
Gegründet 1977